«Маккаби» Ашдод () — израильский баскетбольный клуб города Ашдод, основанный в 1961 году. Баскетбольное подразделение спортивного клуба .

История 
Команда была основана в 1961 году спортивной ассоциацией «Маккаби» Ашдод (). Костяк команды составили бывшие игроки , эмигрировавшие в Израиль и первое время игравшие на открытых площадках.

С сезона 1998/99 команда играла в Национальной Лиге (второй дивизион). По итогам сезона 2009/10 вышел в Суперлигу чемпионата Израиля.

В сезоне 2010/11 команда заняла 6 место в регулярном чемпионате, а в плей-офф дошла до четвертьфинала. В Кубке страны клуб проиграл Маккаби из Тель-Авива в полуфинале.

В сезоне 2011/12 клуб дошёл до финала чемпионата Израиля и уступил в финальной игре Маккаби из Тель-Авива со счётом 63-83.

6 октября 2012 года клуб дошёл до финала Кубка Лиги и уступил в финальной игре Маккаби из Тель-Авива со счётом 65-75.

17 декабря 2013 года руководство клуба уволило с поста главного тренера Нати Коэна () и назначило на его место помощника тренера сборной Израиля по баскетболу Арика Эльфасси ().

В 2015 году в команду пришёл Цви Шериф. Он был тренером в системе клуба до июля 2016 года, причём с июня 2016 года ему ассистировали два тренера: Муди Маор и Янив Боргер.

1 июля 2016 года главным тренером клуба стал Мейр Тапиро. С апреля 2017 года его помощником является Йонатан Алон.

Достижения 
 Чемпионат Израиля
 Финалист (1), 2011/12
 Кубок лиги
 Финалист (1), 2012/13
 Кубок страны
 Финалист (1), 2015/16

Состав

См. также 
 Маккаби (баскетбольный клуб, Бнот Ашдод)
 Маккаби (футбольный клуб Ашдод)

Литература 
 Фанатский форум

Баскетбольные клубы Израиля
Спорт в Ашдоде